Lista baretek odznaczeń – spis baretek odznaczeń cywilnych oraz wojskowych używanych w Afryce.

Algieria

Angola

Benin

Dżibuti

Egipt

Etiopia

Gabon

Ghana

Gwinea

Gwinea Bissau

Kenia

Komory

Kongo

Liberia

Libia

Madagaskar

Malawi

Mali

Maroko

Mauretania

Mauritius

Mozambik

Namibia

Niger

Nigeria

Południowa Afryka 

 * Odznaczenia zniesione w 2002

Republika Środkowoafrykańska

Republika Zielonego Przylądka

Rwanda

Senegal

Somalia

Sudan

Tanzania

Togo

Tunezja

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Linki zewnętrzne 
 Odznaczenia z całego świata  [dostęp 28 czerwca 2010]

Afryka